Гозлен:

 Гозлен — епископ Парижа с 884, канцлер Карла II Лысого
 Гозлен I Мэнский — франкский сеньор, родоначальник Роргонидов.
 Гозлен I де Динан — представитель дома де Динан, первый сеньор де Динан
 Гозлен I де Пороэт — виконт де Тро с 1046 года
 Гозлен II — граф Мэна в 893—895
 Гозлен II де Пороэт — виконт де Пороэт с после 1092
 Гозлен де Динан — представитель дома де Динан, лорд Ладлоу
 Гозлен из Туля — католический святой, епископ Туля.